Linga kan syfta på:

 Lingam – ett föremål för religiös dyrkan i Indien 
 Linga (djur) – ett släkte av musslor

Geografi

Storbritannien 

 Linga, Bluemull Sound
 Linga, Busta Voe – en ö i Shetlandsöarna  
 Linga, Scalloway Islands – en ö i Shetlandsöarna, Skottland
 Linga, Vaila Sound – en ö i Shetlandsöarna, Skottland
 Linga (nära Vementry) – en ö i Shetlandsöarna, Skottland
 Linga, Yell Sound – en ö i Shetlandsöarna, Skottland
 Urie Lingey – en ö i Shetlandsöarna, Skottland
 West Linga – en ö i Shetlandsöarna, Skottland
 Linga Holm – en ö i Orkneyöarna, Skottland

Se även
 Lingga